Bayer pode se referir a:

Bayer - empresa químico-farmacêutica alemã
Designação de Bayer - denominações utilizadas para identificar certas estrelas
Processo Bayer - o principal processo industrial de produção de alumina Al2O3

Pessoas
Johann Bayer - um astrónomo e advogado alemão
Carole Bayer Sager - produtora musical, compositora, liricista e cantora norte-americana
Rudolf Bayer - professor emérito de Informática na Universidade Técnica de Munique
Ehrentraut Bayer - um botânico e explorador alemão
Joseph Bayer - compositor vienense de música erudita
João Bayer Filho - advogado e político brasileiro
Herbert Bayer - arquiteto e designer austríaco
Otto Bayer - químico alemão.

Clubes
KFC Uerdingen 05 - clube de futebol sediado na cidade de Krefeld, no estado da Renânia do Norte-Vestfália, da Alemanha
Fußball-Club Bayern München - 
Bayer Esporte Clube - clube brasileiro de futebol, da cidade de Belford Roxo, no estado do Rio de Janeiro
Bayer 04 Leverkusen - clube de futebol
TSV Bayer 04 Leverkusen - clube de esporte

Ver também
 Bayern

Desambiguação